Neighborhood Dope Manne — другий студійний альбом американського репера Criminal Manne, виданий 21 жовтня 2003 р. лейблом Rap-A-Lot Records. Зведення: Расті Беттс. Мастеринг: Ларрі Нікс. Біти: Mob.

Список пісень 
 «Intro» — 2:13
 «That's All I Do» — 2:53
 «Neighborhood Dope Manne» — 4:13
 «My Niggas» — 4:17
 «Keep It Real» (з участю Gangsta Blac) — 4:13
 «Stop Traiting» — 3:29
 «Too Much» (з участю Lil' Flip та MJG) — 3:48
 «Icy White» — 4:42
 «High» — 4:28
 «Get'Em» (з участю La Chat) — 3:33
 «Whoop Me a Bitch» — 4:05
 «Stank Hoe» — 2:55
 «Get Back» — 3:51
 «Bout Dat Money» (з участю 8Ball & MJG) — 3:51
 «Everythang Cool» — 3:36
 «Ain't Barying It» — 3:51
 «Got It» — 2:40

Посилання 

Музичні альбоми 2003
Хіп-хоп альбоми